Rezultaty Rajdu Wielkiej Brytanii (67th Wales Rally of Great Britain), eliminacji mistrzostw świata w 2011 roku, który odbył się w dniach 10 listopada - 13 listopada. Była to trzynasta i ostatnia runda mistrzostw w tamtym roku oraz ósma szutrowa, a także siódma w Producion Cars WRC i szósta w WRC Academy. Bazą rajdu było miasto Cardiff. Zwycięzcami rajdu została fińska załoga Jari-Matti Latvala i Miikka Anttila jadąca Fordem Fiestą RS WRC. Wyprzedzili oni norwesko-szwedzką załogę Madsa Østberga i Jonasa Anderssona oraz norwesko-austriacką załogę Henninga Solberga i Ilkę Minor. Obie te załogi również jechały Fordem Fiestą RS WRC. W PCWRC zwyciężyła fińsko-szwedzka załoga Patrik Flodin i Timo Alanne w Subaru Imprezie WRX STi, a w WRC Academy - irlandzko-brytyjska załoga Craig Breen i Gareth Roberts w Fordzie Fieście R2.

Rajdu nie ukończyło 19 kierowców. Francuz Sébastien Loeb (Citroën DS3 WRC) miał wypadek na drodze dojazdowej do 19. oesu. Na 8. oesie na skutek awarii silnika odpadł Fin Mikko Hirvonen (Ford Fiesta RS WRC), dzięki czemu Loeb wywalczył tytuł mistrza świata. Rajdu nie ukończył również inny Fin, Kimi Räikkönen (Citroën DS3 WRC, Ice 1 Racing, 13. oes). Na 12. oesie wycofał się Norweg Petter Solberg (Citroën DS3 WRC, Petter Solberg WRT). Z kolei na 5. oesie wypadek miał Holender Peter van Merksteijn (Citroën DS3 WRC, Van Merksteijn Motorsport).

Klasyfikacja ostateczna

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage

Klasyfikacja końcowa sezonu 2011

Kierowcy

Producenci

Linki zewnętrzne 
 Wyniki rajdu na stronie eWRC.com

Wielka Brytania 2011
2011
2011 w Walii